Fretoy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Frétoy, kommun i departementet Seine-et-Marne, 
 Frétoy-le-Château, kommun i departementet Oise,